Eunike (altgriechisch , guter Sieg), latinisiert Eunice bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Eunike (Muse), eine Muse laut den Scholien des Tzetzes zu Hesiod

Eunike bezeichnet in der Astronomie:
 (185) Eunike, einen Asteroiden des Asteroidengürtels

Eunike ist der Name folgender Personen:
 Fritz Eunike (1831–1892), deutscher Militär und Ehrenbürger Wittenbergs
 Eunike, die Mutter des Timotheus, des Gefährten des Apostels Paulus, siehe Eunice (Heilige)

Siehe auch
 Eunice
 Eunicke
 Euneike